Людмила Пайдушакова (, 29 июня 1916 — 6 октября 1979) — словацкий .

Основной областью её деятельности была солнечная астрономия, в частности — характеристики 11-летних солнечных циклов, природа асимметрии солнечной короны и пр. Также открыла 5 комет: короткопериодическую Хонда — Мркоса — Пайдушаковой и долгопериодические C/1946 K1 (Пайдушаковой — Ротбарта — Вебера), C/1948 E1 (Пайдушаковой — Мркоса), C/1951 C1 (Пайдушаковой), C/1953 X1 (Пайдушаковой).

Работала в обсерватории Скалнате Плесо (Высокие Татры, Словакия), была её третьим директором с 1958 по 1979 годы. С 1962 по 1974 годы была президентом Словацкого Астрономического Общества ().

Людмила Пайдушакова недолгое время была женой чешского астронома Антонина Мркоса, долгое время работавшего в обсерватории Скалнате Плесо. Позже он назвал в её честь астероид 3636 (3636) Пайдушакова. В биографиях названных учёных таких сведений нет, тем не менее, в период с 1952 по 1958 годы выходит книга и несколько статей, подписанных «Людмила Мркосова-Пайдушакова».

Примечания

Ссылки 
 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 Obituary — Ľ. Pajdušáková 1916—1979.

Женщины-астрономы
Первооткрыватели комет